10-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Гамильтон и Торонто с 26 декабря 1985 года по 4 января 1986 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной США.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Евгений Белошейкин
 Защитник:  Михаил Татаринов
 Нападающий:  Джим Сэндлак

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Евгений Белошейкин
 Защитники:  Сильвен Коте —  Михаил Татаринов
 Нападающий —  Игорь Вязьмикин —  Михал Пивонька —  Шейн Корсон

Группа B 

Матчи состоялись 13 — 22 марта в Клагенфурте (Австрия).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1987.  выбыла в группу С.

Группа C 

Матчи состоялись 21 — 27 марта в Гапе (Франция).
Итоговая таблица и результаты

'', заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1985 год в хоккее
Декабрь 1985 года
Январь 1986 года
Спорт в Канаде в 1985 году
Спорт в Канаде в 1986 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Торонто
Чемпионаты мира в Канаде